Eugen Bregant ist der Name folgender Personen:

* Eugen Bregant (Generalmajor) (1875–1936), österreichischer Generalmajor
 Eugen Bregant (Entomologe) (1937–2003), österreichischer Entomologe und Botaniker